Песколдыш — река в России, протекает в Первомайском и Любимском районах Ярославской области. Устье реки находится в 48 км по правому берегу реки Обнора. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна 76,1 км².

Исток находится около железнодорожной станции Марфино. Река течёт на юго-восток, на неё расположены деревни Шолошево, Парфеньево, Добродеево, Романцево. Впадает в Обнору напротив деревни Голубково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300112110000012878
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001287
 Код бассейна — 08.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 Карты O-37-57, O-37-58

Реки Первомайского района Ярославской области
Реки Любимского района
Притоки Обноры